Петър III може да се отнася за:

 Петър III (?-489), коптски папа
 Константин Бодин (?-12 век), претендент за българския престол
 Педро III (1239-1285), крал на Арагон
 Педру III (1717-1786), крал на Португалия
 Петър III (1728-1762), император на Русия